

Patronyme 

 Charles Rollier (1912 - 1968), peintre italo-suisse,
 Emmanuel Rollier (1769 - 1851),  meneur des Brigands lors de la Guerre des Paysans,
 François Rollier (1915 - 1992), industriel français, 
 Michel Rollier (1944 -), industriel français.

Ornithologie 
 Rollier, genre d'oiseau appartenant à la famille des Coraciidae.

Patronyme français